Sleep (banda)
Sleep (filme)

Veja também
Sleeper
Sleepers

Desambiguação